Raḩmatābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Raḩmatābād-e Kūchak, ort, Qazvin, 
 Raḩmatābād (saltsjö), Yazd, 

Robotskapade Iranförgreningar